Morrison Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Morrison Island (Arkansas)
 Morrison Island (Florida)
 Morrison Island (Indiana)
 Morrison Island (Louisiana)